FRC se poate referi la:

 Federația Română de Canotaj
 Federația Română de Chanbara
 Federația Română de Ciclism
 Federația Română de Cricket